СМВЧМ (специальные моторизированные войсковые части милиции) — части внутренних войск МВД Украины, выполняющие задачи по охране общественного порядка в областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе, а также на территориях со сложной криминогенной обстановкой. В СССР подобные части именовались сокращённо СМЧМ (специальные моторизованные части милиции).

Штаты и структура 
СМВЧМ комплектуются военнослужащими срочной службы, а также военнослужащими, проходящими службу на контрактной основе. В период с 1992 по 1995 год части находились в подчинении Национальной гвардии Украины и к привлечению задач по охране общественного порядка как самостоятельные подразделения не привлекались. С 1995 года вновь были переданы внутренним войскам. Военнослужащие носят форму сотрудников милиции. С 2001 года, после расформирования Национальной гвардии Украины, части НГУ частично вошли в состав внутренних войск частично в ВС Украины (Чугуевская дивизия).

С 1999 года в состав СМВЧМ г. Киева входит рота почетного караула внутренних войск МВД Украины.

Задачи 
Основными задачами СМВЧМ являются: оказание помощи территориальным ОВД в охране общественного порядка на улицах, борьбе с уличной преступностью, охране общественного порядка при проведении культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий, а также участие в выполнении задач, возложенных на внутренние войска в целом: поиск и задержание лиц, сбежавших из под стражи, пресечение и ликвидация групповых хулиганских проявлений и массовых беспорядков.

Помимо выполнения своих непосредственных обязанностей, на СМВЧМ возложены задачи оказания помощи другим государственным структурам в выполнении ими своих обязанностей: Государственному департаменту Украины по вопросам исполнения наказаний (розыск и задержание лиц, сбежавших из мест лишения свободы, пресечение массовых беспорядков в местах лишения свободы), МЧС Украины (карантинные мероприятия, ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф), Управлению государственной охраны Украины (обеспечение охранных мероприятий во время посещения Украины высшеми должностными лицами иностранных государств) и т. п.

Как правило, службу по охране общественного порядка несут во взаимодействии с ОВД на территории обслуживания которых выполняются задания.

Вооружение и оснащение 
Личный состав вооружен, по большей части, АКС-74 и пистолетами ПМ, а также револьверами травматического действия РКС «Ринг». В каждой патрульной роте по штату есть снайпер, вооруженный СВД.

Для проведения мероприятий по охране общественного порядка, на вооружении СМВЧМ состоят различные спецсредства, такие как слезоточивый газ «Терен-4М», резиновые палки «ПР-73», металлические браслеты «БР-58».

Специальные моторизированные войсковые части милиции оснащены автотранспортом, закрепленым за патрульными ротами.

Результаты служебной деятельности 
За первый квартал 2010 года военнослужащими СМВЧМ в ходе выполнения служебно-боевых задач достигнуты следующие результаты:
 раскрыто преступлений непосредственно — 388;
 раскрыто преступлений с участием — 7 203;
 изъято из незаконного оборота:
 огнестрельного оружия — 45 единиц;
 холодного оружия — 105 единиц;
 патронов — 1 007 единиц;
 наркотических средств — 11,634 кг;
 взрывчатых материалов — 10,710 кг;
 возвращено похищенного имущества на сумму 1 259 364 грн.

Примечания

Ссылки 
 Наказ № 521 від 05.07.2005р. «Про затвердження Тимчасового положення про організацію служби спеціальних моторизованих військових частин міліції, військових частин спеціального призначення та підрозділів оперативного призначення внутрішніх військ МВС України»
 «ЦЕНТУРИОНЫ» СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ
 РЕФОРМА ВВ МВД Украины
 ВВ МВД Украины

Милиция
Внутренние войска МВД Украины